Giustino steht für:

 Giustino (Legrenzi), eine Oper von Giovanni Legrenzi (1683)
 Giustino (Vivaldi), eine Oper von Antonio Vivaldi (1724)
 Giustino (Händel), eine Oper von Georg Friedrich Händel (1737)
 Giustino (Trentino), eine italienische Gemeinde

Giustino ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Giustino (* 1991), italienischer Tennisspieler